Portobello ou Portobelo peut désigner :

 Au Royaume-Uni :
 Portobello, dans la banlieue d'Édimbourg
 Portobello Road, Londres, notamment connu pour son marché
 Portobello, dans les Midlands de l'Ouest
 Portobelo, au Panama
 Portobello, en Nouvelle-Zélande
 Portobello, est un quartier de Dublin en Irlande
 Porto Bello, pavillon de chasse de John Murray en Virginie
 portobello (Agaricus brunnescens), variété brune du champignon de Paris (Agaricus bisporus).